Jüdischer Friedhof Cochem steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Cochem)
 Neuer jüdischer Friedhof (Cochem)